Het WTA-tennistoernooi van Filderstadt (officieel Porsche Tennis Grand Prix) van 2001 vond plaats van 8 tot en met 14 oktober 2001 in de Duitse stad Filderstadt. Het was de 24e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op overdekte hardcourt­banen.

De Amerikaanse Lindsay Davenport won zowel de titel in het enkelspel als die in het dubbelspel.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Zwitserse titelverdedigster Martina Hingis bereikte de halve finale. Daarin moest zij na slechts drie games de strijd staken, wegens een verzwikte enkel. 

Het derde reekshoofd, Lindsay Davenport uit de Verenigde Staten, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als zesde geplaatste Belgische Justine Henin in twee sets. Davenport wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Filderstadt op haar naam te schrij­ven. Het was haar 35e WTA-titel, de vijfde van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi, alsmede een Porsche 911 Targa.

De andere Belgische, Kim Clijsters, was als vierde geplaatst en kreeg daarmee een vrijstelling voor de eerste ronde – zij verloor echter haar openingspartij in de tweede ronde.

De Nederlandse Miriam Oremans had zich via het kwalificatie­toernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Martina Hingis en Anna Koernikova waren als derde geplaatst, en bereikten de halve finale. Daar moesten zij verstek laten gaan, doordat Hingis tijdens een enkelspelpartij haar enkel had verzwikt.

Het eerste reekshoofd, Kimberly Po-Messerli en Nathalie Tauziat, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Lindsay Davenport en Lisa Raymond won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Justine Henin en Meghann Shaughnessy in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun derde gezamen­lijke titel. Davenport had daar­naast 27 eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Raymond 22.

Behalve Henin deed nog een Belgische mee: Kim Clijsters speelde samen met de Oostenrijkse Barbara Schett, met wie zij het vierde reeks­hoofd vormde – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uit­ge­scha­keld door de latere win­na­res­sen.

Er waren ook twee Nederlandse speelsters: Caroline Vis en Française Anne-Gaëlle Sidot bereikten de tweede ronde, terwijl Miriam Oremans en de Zweedse Åsa Carlsson hun openingspartij verloren.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Filderstadt 2001
Filderstadt
Filderstadt